

События 
 Консул (единственный) Флавий Деций Юниор.
 Юстиниан начинает гонения на язычников. Язычники и еретики не допускаются на государственную службу. Храмы еретиков и их имущество, кроме монофизитов, отписаны в казну. Против самаритян, отказавшихся креститься, двинуты войска.
 Император Юстиниан I своим декретом закрывает Платоновскую Академию (к этому времени неоплатоническую) в Афинах. Эта дата во многих работах считается событием, завершающим период античности и знаменующим начало средневековья.
 529—532 — Самаритянская война. Убито более 20000 человек, 20000 проданы в рабство, а остальные приняли насильственное крещение. Провинция страшно разорена.
 апрель. Издание Кодекса Юстиниана (Codex Iustiniani).
 Хосрову Ануширвану, сыну Кавада I, удаётся заманить в Ктесифон несколько сотен вождей маздакитов и перебить их. Подавление движения маздакитов.
 Восстание принца Юань Хао разгромлено Эрчжу Жуном.
 Император Вэй Тоба Хао.
 529—530 — Император Вэй Тоба Цзы-ю (вторично).

Скончались 

11 января — Феодосий Великий (Киновиарх), основатель общежительного монашества в Палестине.

См. также